Název Host do domu mělo více uměleckých organizací a děl:

 Host do domu (sbírka básní) – sbírka básní Jiřího Wolkera
 Host do domu (literární skupina) – literární skupina 50. let 20. století
 Host do domu (časopis) – literární časopis
 Host do domu (film) – český film (1942)
 Host do domu (pořad) – český televizní pořad (1995)
Host do domu (rozhlasová relace)- od 90. let vysílaná stanici ČRO 2 Praha, později ČRO Dvojka